Bruna Takahashi (* 19. Juli 2000 in São Bernardo do Campo, São Paulo) ist eine brasilianische Tischtennisspielerin. Durch ihre zahlreichen Erfolge bei Lateinamerikameisterschaften, Panamerikameisterschaften sowie dem Panamerikacup zählt sie zu den besten Spielerinnen Amerikas. Mit Platz 17 in der ITTF-Weltrangliste erreichte sie im Juni 2022 ihre persönliche Bestmarke. Zweimal nahm sie an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Bruna Takahashis Vorfahren wanderten im 20. Jahrhundert von Japan nach Brasilien aus. 2008 kam Bruna Takahashi zum Tischtennissport. Sie schloss sich dem brasilianischen Verein „Clube de Tenis de Mesa Sao Caetano“ an. 2021 wechselte sie in die deutsche Bundesliga zum TTC Weinheim. Hier erzielte sie in der Saison 2021/22 am Spitzenbrett eine Bilanz von 14:2.

Erfolge

Lateinamerikameisterschaften

Einzel 

 2016: Bronze
 2018: Gold

Mannschaft 

 2016, 2018: Gold

Panamerikameisterschaften

Einzel 

 2017, 2018: Bronze
 2019, 2021: Silber

Doppel 

 2017: Bronze

Mixed 

 2018, 2021: Gold

Mannschaft 

 2017, 2018, 2021: Gold

Panamerikanische Spiele 

 2019: Vierfacher Medaillengewinn (Bronze im Einzel und Doppel, Silber im Mixed und mit der Mannschaft)

Panamerikacup 

 2018: Bronze

Turnierergebnisse

Literatur 
 Daniel Koch: Weinheims Überfliegerin, Zeitschrift tischtennis, 2022/4, Seite 28–29

Weblinks 

 Bruna Takahashi Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 25. Juli 2022)
 Biografie

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Brasilien)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Südamerikaspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Brasilien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Brasilien)
Teilnehmer an den Südamerikaspielen (Brasilien)
Brasilianer
Geboren 2000
Frau